Avesnes (Pas-de-Calais)
ook:
Avesnes-Chaussoy, Somme
Avesnes-en-Bray, Seine-Maritime
Avesnes-en-Saosnois, Sarthe
Avesnes-en-Val, Seine-Maritime
Avesnes-le-Comte, Pas-de-Calais
Avesnes-le-Sec, Nord
Avesnes-les-Aubert, Nord
Avesnes-lès-Bapaume, Pas-de-Calais
Avesnes-sur-Helpe, Nord; zie ook huis Avesnes voor het adellijk geslacht afkomstig uit deze plaats